Николай Викторович Яковлев (9 мая 1871 — 7 марта 1916) — российский полковник, герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился 9 мая 1871 года, православный. Начальное образование получил в Петровском Полтавском кадетском корпусе, по окончании которого 1 сентября 1888 года был зачислен в 1-е военное Павловское училище. Выпущен подпоручиком (со старшинством от 10 августа 1889 года) в 4-й гренадерский Несвижский полк, вскоре был переведён в лейб-гвардии Павловский полк тем же чином (со старшинством от 10 августа 1890 года). 10 августа 1894 года произведён в поручики, 6 мая 1900 года в штабс-капитаны и 10 августа 1902 года — в капитаны.

Прошёл курс наук в 2-х классах Николаевской академии Генерального штаба, выпущен по 1-му разряду, однако в Генеральный штаб зачислен не был и вернулся в свой полк, где на протяжении 7 лет командовал ротой. 26 августа 1912 года произведён в полковники.

После начала Первой мировой войны выступил с полком на фронт, сражался с немцами в Царстве Польском. Отличился во время Варшавско-Ивангородской операции, был ранен. Эвакуирован в Петроград, состоял в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа. Скончался в ночь на 7 марта 1916 года от рака. Высочайшим приказом от 18 июля 1916 года Яковлев посмертно был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени:

Награды 
Среди прочих наград Яковлев имел ордена:
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1906 год)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1909 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1912 год)
 Орден святой Анны 2-й степени с мечами (10 ноября 1914 года)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (28 февраля 1915 года)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (5 марта 1915 года)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (18 июля 1916 года)

Примечания

Литература 
 
 
 

Полковники (Российская империя)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени с мечами
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени с мечами
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии